World Matchplay 2013 (darts)
 World Matchplay 2013 (golf)